Bachledówka – przysiółek wsi Czerwienne
 Bachledówka – część miasta Zakopane
 Bachledówka – wzgórze na Pogórzu Gubałowskim